Canzanello ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Canzanello (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nick Canzanello (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler